Ervedal pode ser:

 Ervedal - freguesia no concelho de Avis, Portugal
 Ervedal - freguesia no concelho de Oliveira do Hospital, Portugal

Desambiguação